Mike Craig – kanadai jégkorongozó
Mike Craig – kanadai jégkorongozó